Călăraşi több település román neve:
Romániában
 Călărași, város, Călăraşi megye székhelye
 Călăraşi, Botoşani megye
 Călăraşi, Dolj megye
 Harasztos, Kolozs megye
Moldovában
 Călărași, város Moldovában